Nake ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Nake (1888–1947), österreichischer Infanterieoffizier
 Frieder Nake (* 1938), deutscher Mathematiker, Informatiker und Pionier der Computerkunst